Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal onderscheidt 22 betekenissen.

voorwerp
 ondersteek, een  po (voorwerp) voor bedlegerige patiënten
 steek (schop), een soort spade
 steek (hoofddeksel) bepaald soort hoofddeksel met opgeslagen randen
 tweekantige steek, een punthoed met twee punten 
 driekantige steek, een punthoed met drie punten 
handeling
 steek (beweging), het steken met een voorwerp
 steek (volleybal), een techniek bij volleybal
 insectensteek, bijvoorbeeld van een wesp
bouwkunde
 steek (trap), recht gedeelte van een trap
 diaklaas, een scheur in natuursteen
 de afstand tussen het hoogste punt van een segmentboog en de lijn die de geboorten van de boog verbindt, zie boog (bouwkunde) 

anders
 steek (handwerk), een lus gemaakt met een draad
 zie ook borduursteek
 een scherpe plotselinge pijn
 een manier van knopen, zie knoop (touw)
 steek (lengtemaat), een bepaalde maat
 de afstand van hart tot hart tussen twee molenkammen, zie kam (molenwiel)
 een afstandsmaat bij kettingen zoals voor een fietsketting, zie kettingaandrijving